Чемпионат Европы по футболу среди женщин () — главное соревнование европейских женских футбольных национальных сборных. Проводится раз в четыре года.

История 
Предшественником этого чемпионата стал турнир, проводившийся УЕФА с 1980 года (UEFA European Competition for Representative Women’s Teams). С развитием женского футбола он получил статус официального в 1990 году и стал называться Женским чемпионатом Европы. До 1997 года чемпионат проводился каждые два года, затем промежуток был увеличен до четырёх лет.

Чемпионы

Медальная таблица

Рекорды Чемпионатов Европы 
 Наибольшее количество чемпионских титулов: 8 — Германия (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)
 Наибольшее количество побед подряд: 6 — Германия (1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)
 Наибольшее количество сыгранных финалов: 8 — Германия (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)
 Наибольшее количество финишей в топ-4: 9 — Германия (1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013), Норвегия (1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013)
 Наибольшее количество участий на чемпионате: 11 — Италия, Норвегия
 Наибольшее количество участий на чемпионате без чемпионства: 11 — Италия
 Наиболее часто встречающиеся между собой сборные в финалах: 4 — Германия и Норвегия

Примечания

Ссылки 
 ЧЕ среди женщин — UEFA.com